De Wereld Transplantatie Spelen (World Transplant Games, WTG) is een internationale sportbijeenkomst die elke twee jaar wordt georganiseerd door de World Transplant Games Federation (WTGF). Er zijn zomerspelen en winterspelen die om het jaar worden afgewisseld. De lijsten laten de deelname van landen en atleten zien.

Zomerspelen

Winterspelen

Externe links 
 Officiële website
 Resultaten en Medailles

Wereld Transplantatie Spelen
Wereld Transplantatie Spelen